Колонья (, ) — итальянская фамилия.

 Колонья, Авраам Вита де (1755—1832) — итальянский раввин и политический деятель.
 Колонья, Дарио (род. 1986) — швейцарский лыжник, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 Колонья, Джанлука (род. 1990) — швейцарский лыжник.

 Колонья-Венета — коммуна в регионе Венето (Италия).

См. также 
 Колония (значения)